Вторая лига Украины по футболу 2013—2014 — 22-й сезон второй лиги, который проходил с 14 июля 2013 по 7 июня 2014 года. В этом сезоне Вторую лигу объединили в одну группу, ранее было несколько этапов, и на первом команды делились на 2 группы: «Группа А» и «Группа Б».

Участники 
В турнире примут участие 19 команд*:
 «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) 
 «Горняк» (Кривой Рог)
 «Горняк-спорт» (Комсомольск)
 «Динамо» (Хмельницкий)
 «Кремень» (Кременчуг)
 «Кристалл» (Херсон)
 «Макеевуголь» (Макеевка)
 «Мир» (с. Горностаевка)
 «Оболонь-Бровар» (Киев) 
 «Карловка» (Карловка)
 «Реал Фарм» (Южный)
 «Скала» (Стрый)
 «Славутич» (Черкассы)
 «Сталь» (Днепродзержинск)
 «Тернополь» (Тернополь)
 «Шахтёр» (Свердловск)
 «Шахтёр-3» (Донецк)
 «Энергия» (Николаев) 
 «Энергия» (Новая Каховка)

* — изначально было заявлено 20 команд, включая ФК «Жемчужина» (Ялта), но Комитет лишил клуб аттестата на право участия в соревнованиях среди клубов второй лиги в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Устава ПФЛ относительно рассмотрения вопроса относительно исключения клуба из состава ПФЛ за невыполнение финансовых обязательств.

По итогам сезона 4 лучшие команды вышли в Первую лигу, вместо 2, которые оттуда опустятся во Вторую, для возобновления общего числа команд в Первой лиге — 18. Как и в сезоне 2012/13, приостановлено действие пункта 17 статьи 13 о вылете команд из Второй лиги.

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Обладатели 1 места по ходу чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги

Вторая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014